Order of Merit steht für:
 Order of Merit, britischer Orden
 Order of Merit (Jamaika), jamaikanischer Orden
 Tuvalu Order of Merit, tuvaluische Auszeichnung
 New Zealand Order of Merit, neuseeländischer Orden
 PDC Order of Merit, Rangliste im professionellen Dartsport
 eine Rangliste im professionellen Dartsport, siehe PDC Pro Tour Order of Merit#European Tour Order of Merit
 Order of Merit (Golf), Rangliste im professionellen Golfsport
 eine Rangliste im professionellen Golfsport, siehe PGA European Tour#European Tour Order of Merit
 FIFA Order of Merit, eine der höchsten Auszeichnungen im Fußball weltweit